Évelyne Buyle (née en 1948), actrice française ;
 Fernand Buyle (1918-1992), footballeur belge ;
 Frédéric Buyle (né en 1972), apnéiste et photographe belge ;
 Robert Buyle (1895-1976), peintre et illustrateur belge.